Herbert Schirmer
 Johann Wilhelm Schirmer
 Schirmerite